A Calculated Use of Sound — мини-альбом канадской группы Protest the Hero, вышедший в 2003 году.

Об альбоме 
Через некоторое время A Calculated Use of Sound был повторно перезаписан и ремастерирован, цвет обложки был изменён на чёрный, была записана дополнительная песня, названная «Soft Targets Make Softer Graves».

Переиздание было приурочено к выпуску альбома Kezia в Америке; группа дала бесплатные экземпляры первым ста людям, которые предварительно купили альбом.

Песни
«I Am Dmitri Karamazov and the World is My Father» — ссылка на роман Братья Карамазовы — последний роман, написанный русским писателем Фёдором Михайловичем Достоевским перед его смертью.

Песня «Red Stars over the Battle of Cowshed» является ссылкой на повесть Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

Список композиций 
 «Red Stars over the Battle of the Cowshed» — 2:51
 «An Apathetic New World» — 3:07
 «These Colours Don’t Run» — 3:13
 «Soft Targets Make Softer Graves» — 4:29 — (только в переизданной версии альбома)
 «Fear and Loathing in Leramie» — 3:28
 «Led Astray» — 4:33
 «I Am Dmitri Karamazov and the World is My Father» — 3:35

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Страница на MySpace

Альбомы металкора